Hype: The Time Quest – gra komputerowa
 Hype! – film dokumentalny
 Hype – singel Dizzee'go Rascala i Calvina Harrisa